Gol je lahko:

Gol, mesto in občina na Norveškem
gol, rezultat ali tehnična priprava na igriščih nekaterih športnih iger